János Dudás ist der Name folgender Personen:

* János Dudás (Fußballspieler) (1911–1979), ungarischer Fußballspieler
 János Dudás (Schachspieler) (* 1973), ungarischer Schachspieler